Беловодский район

 Беловодский район — район Луганской области (Украина), существовавший в 1923—2020 годах
 Беловодский район — район Казакской АССР, существовавший в 1928—1930 годах
 Беловодский район — название Московского района в Киргизии в 1961—1962 годах
 Беловодский район — район Луганской Народной Республики